Dekanija Kozje–Rogatec–Šmarje pri Jelšah je rimskokatoliška dekanija, ki spada pod okrilje škofije Celje. Ta je leta 2021 nastala z združitvijo dekanij Kozje, Rogatec in Šmarje pri Jelšah. Te se povezujejo v Kozjanski naddekanat.

Župnije 
 Župnija Buče
 Župnija Dobje pri Planini
 Župnija Dramlje
 Župnija Kalobje
 Župnija Kostrivnica
 Župnija Kozje
 Župnija Olimje
 Župnija Pilštanj
 Župnija Planina pri Sevnici
 Župnija Podsreda
 Župnija Podčetrtek
 Župnija Polje ob Sotli
 Župnija Ponikva
 Župnija Prevorje
 Župnija Rogatec
 Župnija Rogaška Slatina
 Župnija Sladka Gora
 Župnija Slivnica pri Celju
 Župnija Stoperce
 Župnija Sv. Ema
 Župnija Sv. Florijan na Boču
 Župnija Sv. Peter na Kristan vrhu
 Župnija Sv. Peter pod Svetimi gorami
 Župnija Sv. Rok ob Sotli
 Župnija Sv. Vid pri Planini
 Župnija Sv. Štefan pri Žusmu
 Župnija Zagorje
 Župnija Zibika
 Župnija Šentjur pri Celju
 Župnija Šentvid pri Grobelnem
 Župnija Šmarje pri Jelšah
 Župnija Žetale
 Župnija Žusem

Glej tudi 

 seznam rimskokatoliških dekanij v Sloveniji

Dekanije Škofije Celje
 
Kozje
Ustanovitve leta 2021